А́дач ( ) — село в Венгрии, в регионе Северная Венгрия, в медье Хевеш, в Дьёндьёшском яраше.

Расположение 

Располагается в южной части Подгорья Матры.
 Население: 2917 человек.
 Территория села: 216 га.
 Периферия: 3578 га.
Адач располагается в юго-западной части медье Хевеш. Транспортная доступность по железнодорожной линии Хатван–Мишкольц–Серенч–Шаторальяуйхей/Ньиредьхаза и Автостраде М3.

Высота села над уровнем моря не превышает 120 м. В самом селе не протекает никаких рек. Растительный и животный мир альфёльдского происхождения. Площадь лесов невелика.

История 
Территория была заселена уже в конце бронзового века, что доказывает открытое на краю села захоронение, с находками которого можно ознакомиться в Эгерском Крепостном Музее. Адач был старинным владением рода Аба, которым изначально владело три ветви этого рода; Комполти, Чобанка и Адачи.

В 1323 упоминалось название Adach. Тогда же король Карл Роберт и подарил это владение вместе со многими другими владениями, находившимися в комитатах Хевеш и Абауй, за заслуги, полученные в ходе розгоньского военного похода, Имре, сыну Пала Комполти, взятое у Пала, сына Петера Чобанки, происходившего из того же рода Аба. Имре Комполти, который в 1324 был комендантом широкской крепости, в 1337 приобрёл это владение за 60 марок монетами у происходившего из этого же рода Аба, Миклоша Адачи, тем самым став владельцем всей местности. Среди сыновей Имре, Янош (1341—1351), родоначальник семьи Вишонтаи, и Имре (1343—1351), родоначальник семьи Детки.

В период разделения в 1348 Адач достался третьему сыну Имре, Иштвану.

Согласно папским документациям 1332–1337 Адач уже тогда располагал собственным приходом. Церковь была построена в XVI веке.

Адач в XV веке, около 1421–1474 был таможенным пунктом, в 1426 перешёл во владения Палоци. После смерти этой семьи владение перешло Жигмонду Рашкаи, затем Петеру Переньи и Ференцу Бебеку соответственно. С 1614 владением распоряжался комендант фюлекской крепости Тамаш Бошняк, от которого оно перешло к Имре Балашша. После 1683 приобретено  Иштваном Кохари в собственность. В 1693 у графа Иштвана Кохари в этом населённом пункте было 13 участков крепостных крестьян. В 1741 по-прежнему во владении Кохари, владельцем был генерал граф Андраш Йожеф Кохари. В 1746 граф Йожеф Иллешхази приобрёл деревню, затем в 1759 её унаследовал граф Дьёрдь Баттьяни. С тех пор в течение следующих полутора сотен лет Баттьяни были землевладельцами.

В 1863 в Адаче в пожаре сгорело 8—10 домов, а в 1868 было небольшое землетрясение.

В начале XX века к Адачу относился хутор Кеньервар, а также Йожефтанья (упоминался также под названием Олгамайор), владельцем которого был Тивадар Харасти, далее Иштвантанья (до 1903 Андретанья), Яноштанья (бывший Бенчиктанья), Алайоштанья (бывший Фаркаштанья) и хутор Моноштордомби, который также был известен под названием Цудариктанья.

Расположение деревни в средние века согласно некоторым источникам находилось в Телек-дюлё, в 1706 деревня была разрушена, в 1712 жители переселились на современное место.

В 1773 в рисунке герба сельской печати фигурировал серп, лемех и пучок пшеницы, легенда: «Адачский штемпель».

В 1910 было 3627 венгерских жителей римского католического вероисповедания.

В начале XX века относился к округу Дьёндьёш комитата Хевеш.

Национальный состав 
Национальный состав населения Адача, согласно переписи населения 2001: венгры — 97 %, цыгане — 3 %.

Инфраструктура, экономика 
В селе выстроена вся инфраструктура. В 1966 была произведена электрификация. Все дома снабжены водопроводной питьевой водой. Газоснабжение организовано в 1990. В 2005 году была построена канализационная сеть и система кабельного телевидения. Сфера предприятий относительно узкая. Возможность для заработка предоставляет теперь уже только крупнейший работодатель — MÁV (Венгерские Государственные Железные Дороги), многие уезжают работать в Вишонту или Дьёндьёш.

На краю села расположено озеро с рыбами, излюбленная туристическая достопримечательность. За прошедшие годы у озера построено около 150 маленьких домов отдыха.

Достопримечательности и мероприятия 
 Римская католическая церковь, в стиле раннего барокко, главный алтарь позднего готического стиля.

Церковь построил Иштван Кохари в 1742 году, первоначально без башни. Освящённую в честь апостола Святого Иакова церковь расширили фасадом с башней после 1789, в настоящее время является историческим памятником.
 Перед церковью каменный крест (1807)
 Крест Святой Магдалины (1801)
 Статуя Святого Яна Непомуцкого (1779)
 Многие жилые дома объявлены историческими памятниками, которые являются образцами народной архитектуры XIX века.
 Дом Культуры им. Аттилы Йожефа
 Проводятся встречи венгров, живущих за пределами Венгрии
 Национальный Театральный Фестиваль

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки
 Adács Önkormányzatának honlapja
 Közszolgálati címtár
 Adács digitális térképe

Литература 
 Borovszky Samu: Heves vármegye

Населённые пункты Хевеша
Населённые пункты Дьёндьёшского яраша